Rzany oder Rżany ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Rżany (* 1973), polnischer Boxer 
 Axel Rzany (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Berthold Rzany (* 1961), deutscher Dermatologe